Socken steht für:
 Socken (Kirchspiel), historische schwedische kirchlich-administrative Einheit
 Socken, österreichisch, bayerisch und schweizerisch („der Socken“) für Socke, siehe Strumpf

Socken ist der Familienname folgender Personen:
 Paul G. Socken (* 1945), Professor an der University of Waterloo

Siehe auch: